Боридько — украинская фамилия.

 Известные носители
 Боридько, Алексей Дмитриевич (1922 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Боридько, Фёдор Петрович (1913—1945) — Герой Советского Союза.